Komáromi járás, Csehszlovákiához, majd Szlovákiához tartozó járás 1923‑38 között és 1945 óta. 1938‑45 között Magyarországhoz, Komárom vármegyéhez tartozott
 Komáromi járás, 2013-tól Komárom-Esztergom megyéhez, 1950‑1983 között Komárom megyéhez tartozó járás, 1950 előtti neve Gesztesi járás volt